Texas kan verwijzen naar:

Plaatsnaam

Verenigde Staten 
 Texas (staat), een Amerikaanse staat
 Republiek Texas, de voorloper van deze staat
 Texas City, een plaats in diezelfde staat
 Texas County (Missouri), een county in de Amerikaanse staat Missouri
 Texas County (Oklahoma), een county in de Amerikaanse staat Oklahoma

Australië 
 Texas (Australië), een plaats in de Australische staat Queensland

Volk 
 Tejas (volk) of ook wel Texas, de indianenstam waarnaar de staat Texas genoemd is

Schepen 
 USS Texas, benaming voor diverse schepen van de Amerikaanse Marine:
 USS Texas (1892)
 USS Texas (BB-36)
 USS Texas (CGN-39)
 USS Texas (SSN-775)

Overig 
 Texas Instruments, een Amerikaans elektronicaconcern
 Texas (band), een Schotse popgroep
 Texas (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie